«Charlie Harper» puede referir a: 

 Charlie Harper (1944), cantante de rock británico, líder de la banda U.K. Subs. 
 Charlie Harper, personaje ficticio de la serie Two and a Half Men